Crave Entertainment — американська компанія, що займається видавництвом відеоігор, заснована в 1997 році Німою Таґаві. Штаб-квартира знаходилася в Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія. Crave Entertainment було придбано компанією Handleman у 2005 році за суму до 95 000 000 доларів, але потім її було перепродано Fillpoint LLC на початку 2009 року лише за 8 100 000 доларів через банкрутство Handleman та очікування її ліквідації. За час свого існування компанія видавала ігри для Dreamcast, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo GameCube, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox та Xbox 360. Crave в основному зосереджувалась на бюджетних тайтлах та імпортних іграх, таких як Kaido Battle. Компанія збанкрутувала в 2012 році.

Список виданих віеоігор

Скасовані ігри
H20verdrive
Jeanette Lee's Virtual PoolMan vs. Wild (DS and PSP versions)Pilot AcademyPowershot PinballPro Bull Riders: Out of the Chute (Xbox 360 version)Project Cairo (Nintendo 64 DD, developed by Craveyard)Savage Safari HuntSnoCross 2 Featuring Blair Morgan (Xbox version)Supershot Golf RobotJet Ion GP (released in Europe in 2002, the U.S. release was cancelled)The Lost (PAL regions only)UFC: Tapout (Dreamcast version)World Championship Poker All InWave Runner (Dreamcast version)Infinity'' (Game Boy Color, developed by Affinix Software)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Crave Entertainment
 Crave Entertainment на сайті MobyGames 

Видавці відеоігор
Ньюпорт-Біч
Підприємства округу Оріндж (Каліфорнія)
Засновані у США 1997